Пайно — фамилия. Известные носители:

 Пайно, Алессандро (род. 1948) — итальянский юрист, университетский преподаватель и политик, председатель Государственного совета Италии (с 2016).
 Пайно, Мануэль (1810—1894) — мексиканский писатель, государственный деятель.